XVIII Чемпионат мира по современному пятиборью среди женщин 1998 проводился в Мехико (Мексика) с 28 июля по 3 августа. Одновременно проходил XXXX Чемпионат мира среди мужчин.

На чемпионате сборная России выступала в составе: чемпионка мира 1997 года Елизавета Суворова, Марина Колонина, Татьяна Муратова и запасная 17-летняя Ольга Короткова.

Главный тренер команды - Алексей Олегович Хапланов.

Итоги выступления команды России 

Чемпионат в Мехико был для нас неудачным, особенно если сравнить его с первенством мира-97 в Софии, на котором российские пятиборки выступили блестяще, завоевав золотую и серебряную медали. Однако в этом нет ничего удивительного: все лидеры сборной после травм, а дублеров у нас нет. Кроме того, в Мексике пришлось сделать замену в женской команде: Татьяна Муратова снялась с соревнований из-за травмы (защемление седалищного нерва). Вместо неё на старт вышла семнадцатилетняя Ольга Короткова. Юной спортсменке удалось не только выполнить задачу минимум - попасть в финал, но и установить личный рекорд в стрельбе (162 из 200). Стабильно выступив в четырёх видах, Короткова могла претендовать на места от 20-го и выше. К сожалению, в конкуре спортсменка не справилась с лошадью и опустилась на 32 позицию. У Суворовой недавно были проблемы со спиной, связанные с остеохондрозом, так что высоких результатов ожидать не приходилось. Марина Колонина неудачно выступила в конкуре и в итоге заняла 28-е место набрав 4395 очков.

Лучшей из россиянок была чемпионка России 1998 года Елизавета Суворова - 13-й (4724 очков).

Командой наши спортсменки заняли 5 место.

Результаты 

 Командное первенство.
 Польша (Полина Boenisz, Дорота Идзи, Анна Сулима)
 Великобритания (Кейт Алленби, Да Льюис, Стефани Кук)
 Венгрия (Bea Simóka, Жужанна Vörös, Каталин Partics)

 Эстафета.
 Польша (Ивона Дабровска-Ковалевска, Дорота Идзи, Анна Сулима)
 Германия (Таня Мейер-Efland, Елена Reiche, Ким Raisner)
 Великобритания (Стефани Кук, Юлия Аллен, Кейт Алленби)

Ссылки 
 сайт "Советский спорт
 Федерация современного пятиборья России
 Федерация современного пятиборья Белоруссии

Литература
 
 
 
Чемпионаты мира по современному пятиборью среди женщин